Pernilla Winberg (née le  à Malmö en Suède) est une joueuse suédoise de hockey sur glace qui évolue en ligue élite féminine en tant qu'attaquante. Elle a remporté une médaille d'argent olympique aux jeux olympiques de 2006 à Turin. Elle a également remporté deux médailles de bronze aux championnats du monde.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002 || Limhamn Limeburners HC ||Division 1 féminine || || || || || || 2 || 3 || 0 || 3 || 0
|-
| 2002-2003 || Limhamn Limeburners HC || Division 1 féminine || || || || || || 3 || 5 || 4 || 9 || 2
|-
| 2003-2004 || Limhamn Limeburners HC || Division 1 féminine || || || || || || 5 || 5 || 5 || 10 || 6
|-
| 2004-2005 || AIK IF || Division 1 féminine || || || || || || 5 || 3 || 1 || 4 || 6
|-
| 2005-2006 || AIK IF || Division 1 féminine || || || || || || 3 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2006-2007 || AIK IF || Division 1 féminine || || || || || || 3 || 6 || 2 || 8 || 2
|-
| 2007-2008 || AIK IF || SDHL || 5 || 4 || 3 || 7 || 0 || 2 || 2 || 0 || 2 || 0
|-
| 2008-2009 || Bulldogs de Minnesota-Duluth || NCAA || 38 || 14 || 27 || 41 || 16|| - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Segeltorps IF || SDHL || 15 || 12 || 20 || 32 || 10 || 2 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2010-2011 || Bulldogs de Minnesota-Duluth|| NCAA || 33 || 13 || 21 || 34 || 16|| - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 ||Bulldogs de Minnesota-Duluth || NCAA || 36 || 8 || 13 || 21 || 14|| - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Bulldogs de Minnesota-Duluth || NCAA || 32 || 10 || 5 || 15 || 8|| - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Munksund-Skuthamns SK|| SDHL || 28 || 15 || 15 || 30 || 38 || 4 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
| 2014-2015 || Linköpings HC || SDHL || 27 || 18 || 26 || 44 || 36 || 4 || 2 || 5 || 7 || 2
|-
| 2015-2016 || Linköpings HC || SDHL || 36 || 19 || 37 || 56 || 22 || 8 || 2 || 2 || 4 || 10
|-
| 2016-2017 || Linköpings HC || SDHL || 20 || 6 || 15 || 21 || 16 || 5 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2017-2018 || Linköpings HC || SDHL || 34 || 14 || 31 || 45 || 12 || 9 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
| 2018-2019 || Linköpings HC || SDHL || 31 || 16 || 26 || 42 || 18 || 12 || 5 || 6 || 11 || 6
|-
| 2019-2020 || Linköpings HC || SDHL || 7 || 1 || 4 || 5 || 0 || - || - || - || - || -

En équipe nationale 	

|-
| 2004 ||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || +2 ||align="left"| Quatrième place
|-
| 2005 ||align="left"|   ||align="left"| Championnat du monde || 4 || 0 || 3 || 3 || 0 || -1 ||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2006 ||align="left"|   ||align="left"| Jeux olympiques ||5 || 1 || 3 || 4 || 2 || -2 ||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2007 ||align="left"|   ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 5 || 3 ||8 || 8 || +8 ||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2008 ||align="left"|   ||align="left"| Championnat du monde || 4 || 1 || 1 || 2 || 2 || -2 ||align="left"| Cinquième place
|-
| 2009 ||align="left"|   ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 1 || 6 || 7 || 0 || +5 ||align="left"| Quatrième place
|-
| 2010 ||align="left"|   ||align="left"| Jeux olympiques || 5 || 5 || 0 || 5 || 4 || 0 ||align="left"| Quatrième place
|-
| 2011 ||align="left"|   ||align="left"| Championnat du monde || 4 || 1 || 1 || 2 || 4 || -1 ||align="left"| Cinquième place
|-
| 2012 ||align="left"|   ||align="left"| Championnat du monde || 4 || 1 || 3 || 4 || 6 || +1 ||align="left"| Cinquième place
|-
| 2013 ||align="left"|   ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 1 || 1 || 2 || 2 || -1 ||align="left"| Septième place
|-
| 2014 ||align="left"|   ||align="left"| Jeux olympiques || 6 || 3 || 4 || 7 || 2 || +3 ||align="left"| Quatrième place
|-
| 2015 ||align="left"|   ||align="left"| Championnat du monde || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || -3 ||align="left"| Cinquième place
|-
| 2016 ||align="left"|   ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 1 || 2 || 3 || 4 || +1 ||align="left"| Cinquième place
|-
| 2017 ||align="left"|   ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 1 || 1 || 2 || 2 || +1||align="left"| Sixième
|-
| 2018 ||align="left"|   ||align="left"| Jeux olympiques || 6 || 2 || 1 || 3 || 2 || +2 ||align="left"| Septième
|-
| 2019||align="left"|   ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 1 || 4 || 5 || 2 || -2 ||align="left"| Neuvième

Trophées et honneur personnel 
 Médaille d'argent olympique de hockey sur glace féminin en 2006 à Turin (Italie).

Notes et références 

Naissance en février 1989
Naissance à Malmö
Joueuse suédoise de hockey sur glace
Attaquante de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Médaillée d'argent olympique suédoise
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueuse de hockey sur glace des Bulldogs de Minnesota-Duluth